Solsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Solsjön, sjö i Bengtsfors kommun,  (1,85 km²)
Östra Solsjön, sjö i Bengtsfors kommun,  (1,15 km²)
Solsjön (Bladåkers socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun, 
Solsjön (Frötuna socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn